Уриель:

 Уриель — архангел.
 Марко Уриель (род. 1967) — мексиканский актёр театра и кино.